Шалва Парсаданович Санакоев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, журналист, доктор исторических наук, профессор МГИМО.

Биография 
Родился в 1916 году в селе Мачарцкали. Член КПСС.

С 1937 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1937—1990 гг. — комсомольский и литературный работник в изданиях Грузинской ССР, первый заместитель председателя правления общества «Знание», дипломатический работник, главный редактор, первый заместитель главного редактора журнала «Международная жизнь», профессор, заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО.

Чрезвычайный и полномочный посол СССР.

Лауреат Государственной премии СССР (1982).

Умер в 1992 году.

Сочинения 
 Санакоев, Шалва Парсаданович. Общие закономерности и национальные особенности перехода к социализму — Москва : Госполитиздат, 1962.
 Санакоев, Шалва Парсаданович. Тегеран-Ялта-Потсдам — Москва : Международные отношения, 1970—416 с.
 Санакоев, Шалва Парсаданович. Великое содружество свободных и суверенных народов. — Москва : Наука, 1964—180 с.
 Санакоев, Шалва Парсаданович. Внешняя политика и борьба идей — Москва : Международные отношения, 1981—251 с.
 Санакоев, Шалва Парсаданович. Мировая система социализма — Москва : Междунар. отношения, 1968—271 с.
 Санакоев, Шалва Парсаданович. О теории внешней политики социализма [Текст]. — Москва : Междунар. отношения, 1977. — 296 с.; 21 см.

Ссылки 
 Дипломатический словарь / Под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалёва, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского. В 3-х томах. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 3. — С. 11.
 УПК
 Санакоев
 Санакоев
 Степени
 Осетия и осетины — 2004 — С. 796

Чрезвычайные и полномочные послы СССР
Доктора исторических наук